Жанадауир — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанадауир — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жанадауир — село в Келесском районе Туркестанской области.